Прову́лок Бесту́жева — назва провулку у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

У місті Вінниця:
 1-й провулок Бестужева;
 2-й провулок Бестужева.
 Провулок Бестужева — провулок у місті Жовті Води Дніпропетровської області.
Провулок Бестужева — провулок у місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Провулок Бестужева — провулок у місті Маріуполь Донецької області.
 Провулок Бестужева — провулок у місті Полтава.
 Провулок Бестужева — провулок у місті Харків.

Колишні назви:
 Провулок Олександра Бестужева — колишня назва провулку Кузьми Скрябіна у місті Київ.

Провулок Бестужева — провулок у місті Липецьк.
 Провулок Бестужева — провулок у місті Сочі.
 Провулок Бестужева — провулок у місті Ставрополь.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки